Pikku-Pukki kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Lilla Bocken (ö i Åbo), Egentliga Finland,  (4 ha)
2. Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,35, long 26,11), Jyväskylä,  (30 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar